La Türkiye 1. Basketbol Ligi 2010-2011 è stata la 45ª edizione del massimo campionato turco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Fenerbahçe Ülker.

Regular season

Playoff

Squadra vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP finali:  Oğuz Savaş, Fenerbahçe Ülker

Collegamenti esterni
 
 

Pallacanestro nel 2010
Pallacanestro nel 2011
2010-2011